Tommy Samuelsson, švedski hokejist, * 12. januar 1960, Degerfors, Švedska.

Samuelsson je igral skoraj celotno kariero igral za klub Färjestads BK v švedski ligi, le ob koncu kariere je po eno sezono igral za kluba SC Luzern v švicarski 2. ligi in Wiener EV v avstrijski ligi. Färjestads BK, kjer je igral kar enaindvajset zaporednih sezon, je upokojil njegovo številko 2. Trikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1980/81. 1985/86 in 1987/88, v sezoni 1985/86 je bil izbran tudi na najboljšega švedskega hokejista. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasti medalji, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 214 tekem.

Leta 2018 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska mladinska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 3
| 6
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 2
| 8
| 10
|
| 16
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 6
| 8
| 14
|
| 28
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 6
| 17
| 23
|
| 22
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 28
| 7
| 15
| 22
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 0
| 9
| 9
|
| 26
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 9
| 17
| 26
|
| 24
|
| 8
| 0
| 8
| 8
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 7
| 15
| 22
|
| 16
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 31
| 4
| 11
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 6
| 19
| 25
|
| 18
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 7
| 17
| 24
|
| 20
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +7
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 4
| 11
| 15
|
| 44
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 6
| 27
| 33
|
| 30
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 7
| 9
| 16
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 2
| 8
| 10
|
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| SC Luzern
| Švicarska 2. liga
| 96/97
|
| 36
| 3
| 9
| 12
|
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 13
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 758
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 325
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 460
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti SC Luzern
Hokejisti Wiener EV
Trenerji Innsbruck EV
Trenerji Skellefteå AIK
Trenerji Färjestads BK
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih